Orrörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrörarna, Ingå, Nyland, 
 Orrörarna, Borgå, Nyland,

Se även
Orrör
Orrören

Robotskapade Finlandförgreningar